Мейстріліга 2013 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона ввосьме здобула Левадія.

Підсумкова таблиця 

 

Позначення:

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/23 листопада 2013

|}

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2013
Естонія